Poso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Poso (kabupaten i Indonesien), Sulawesi Tengah, 
 Poso (kabupatenhuvudort i Indonesien), Sulawesi Tengah, 
 Koro Poso, vattendrag, Sulawesi Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar